La Coupe d'Ukraine de football 2011-2012 est la  de la compétition. Elle voit la victoire en finale du Chakhtar Donetsk contre le Metalurh Donetsk.

Huitièmes de finale

Quarts de finale

Demi-finales

Finale

Notes et références

Liens externes 
  Coupe d'Ukraine 2011-2012 sur uafootball.net.ua.
  Coupe d'Ukraine 2011-2012 sur WildStat.ru.
  Coupe d'Ukraine 2011-2012 sur le site de la RSSSF.

2011-2012
Ukraine
Sport en Ukraine en 2011
Sport en Ukraine en 2012